

Sigla 
 Left Hand Path – Via della mano sinistra
 Left-handed pitcher – lanciatore mancino

Codici 
 lhp – codice ISO 639-3 della lingua lhokpu

Musica 
 Lion Horse Posse – gruppo musicale hip hop italiano